Cedros kan syfta på:

Geografi

Honduras 

 Cedros (kommun), Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 Cedros, Mexiko,